Greg Malone est un nom pouvant désigner:

 Greg Malone (né en 1948), acteur canadien
 Greg Malone (né en 1956), joueur de hockey sur glace canadien

Homonymie de personnes